

Sigle 
DDU est un sigle ou une abréviation qui peut signifier :
 Delivered Duty Unpaid, un incoterm signifiant que le vendeur paie tous les coûts de transport et supporte tous les risques jusqu'à ce que les marchandises arrivent à la destination non déchargées, mais ne paie pas les éventuels frais de douane à l'importation et taxes.
 Dumont-d'Urville, par abréviation du code UN-LOCODE de cette base scientifique (AQ-DDU).

Patronyme 

 Rhys Ddu (-1410), un chevalier gallois qui a pris part au soulèvement d'Owain Glyndŵr.

Télévision 
 DDU, série télévisée irlandaise diffusée en 1999.